46-я церемония вручения наград премии BAFTA
1993

Лучший фильм: 
Говардс-Энд 
Howards End

Лучший британский фильм: 
Жестокая игра 
The Crying Game

Лучший неанглоязычный фильм: 
Зажги красный фонарь 
大红灯笼高高挎

< 45-я Церемонии вручения 47-я >

46-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 1992 год состоялась в Лондоне в 1993 году.

С этого года возобновилось чествование фильмов британского производства. В последний раз награда британскому фильму в отдельной категории была присуждена в 1968 году. Теперь же она снова стала ежегодной и получила новое название — «Награда имени Александра Корды за лучший британский фильм» (), в честь кинорежиссёра и продюсера.

Полный список победителей и номинантов

Основные категории

Другие категории

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 1993 года
1993 год в Лондоне